Nome har flere betydninger:

Stednavne
 Nome - en kommune i Norge.
 Nome (Alaska) - en by i Alaska, USA.
 Nome (Australien) - et sted i Queensland, Australien.
 Nome (North Dakota) - en by i North Dakota, USA.
 Nome (Texas) - en by i Texas, USA.

Andet
 Nome (Egypten) - en tidligere provinstype i Egypten.
 Nome (matematik)